Синджелич может означать:
 Синджелич — фамилия.
 Синджелич, Стефан (1770—1809) — один из полководцев Первого сербского восстания.
 «Синджелич» — название футбольных клубов.